Het seizoen 1987/88 was het 77ste in de Oostenrijkse voetbalcompetitie. De hoogste klasse was de 1. Division, daaronder was de 2. Division. Na het eerste deel van het seizoen speelden de acht besten van de eerste klasse een play-off om de kampioen aan te duiden. De vier laatsten speelden met de vier eersten uit de tweede klasse een play-off waarbij de vier eersten het volgende seizoen in de hoogste klasse speelden. De laatste acht van de tweede klasse speelden een play-off waarbij de laatste drie degradeerden naar de derde klasse (Regionalliga).

De derde klasse bestond uit de Regionalliga Ost (Wenen, Niederösterreich en Burgenland), Regionalliga West (Salzburg, Tirol en Vorarlberg) en de Landesliga's uit Kärnten, Oberösterreich en Steiermark.

1. Division

Eindstand

2. Division

Eindstand

(K) = verdedigend kampioen, (B) = bekerwinnaar

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Kampioenenploeg Rapid: Michael Konsel, Herbert Feurer - Heribert Weber (C), Kurt Garger, Franz Weber, Robert Pecl - Reinhard Kienast, Andreas Heraf, Andreas Herzog, Karl Brauneder, Rudolf Weinhofer, Peter Schöttel, Peter Hrstic, Leo Lainer, Gerald Willfurth - Zlatko Kranjčar, Sulejman Halilovic, Sergej Schawlo, Franz Blizenec, Peter Wurz, Franz Weber, Zoran Stojadinovic - Trainer: Otto Baric

Promotie naar 2. Division

Externe links 
 Saison 1987/88 austriasoccer.at
 Saison 1987/88 rsssf.com

Oostenrijks voetbalseizoen
Competitievoetbal 1987/88